|-
|(108001)||2001 FY137|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,130|| align=right|7,29|| align=right|3,440||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108002)||2001 FZ137|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,136|| align=right|5,44|| align=right|3,450||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108003)||2001 FL138|| align=right|16,1|| align=right|2,252|| align=right|0,194|| align=right|5,40|| align=right|3,378||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108004)||2001 FS138|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,030|| align=right|6,74|| align=right|4,502||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108005)||2001 FX138|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,183|| align=right|6,22|| align=right|3,443||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108006)||2001 FA140|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,034|| align=right|14,49|| align=right|5,627||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108007)||2001 FD141|| align=right|14,9|| align=right|2,551|| align=right|0,121|| align=right|11,93|| align=right|4,073||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108008)||2001 FK141|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,163|| align=right|3,31|| align=right|3,641||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108009)||2001 FX142|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,039|| align=right|7,74|| align=right|3,706||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108010)||2001 FF143|| align=right|16,3|| align=right|2,430|| align=right|0,172|| align=right|1,92|| align=right|3,787||MBA||23. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108011)||2001 FM143|| align=right|16,3|| align=right|2,278|| align=right|0,174|| align=right|6,71|| align=right|3,438||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108012)||2001 FV143|| align=right|14,9|| align=right|2,626|| align=right|0,040|| align=right|14,74|| align=right|4,255||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108013)||2001 FX143|| align=right|16,9|| align=right|2,200|| align=right|0,106|| align=right|5,30|| align=right|3,264||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108014)||2001 FD144|| align=right|15,2|| align=right|2,735|| align=right|0,153|| align=right|7,77|| align=right|4,522||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108015)||2001 FU144|| align=right|14,0|| align=right|2,652|| align=right|0,080|| align=right|28,15|| align=right|4,319||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108016)||2001 FE145|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,210|| align=right|17,44|| align=right|4,168||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108017)||2001 FG146|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,201|| align=right|6,05|| align=right|3,778||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108018)||2001 FO146|| align=right|16,1|| align=right|2,580|| align=right|0,110|| align=right|9,70|| align=right|4,143||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108019)||2001 FS146|| align=right|16,9|| align=right|2,191|| align=right|0,073|| align=right|4,47|| align=right|3,242||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108020)||2001 FG147|| align=right|16,6|| align=right|2,365|| align=right|0,127|| align=right|2,01|| align=right|3,636||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108021)||2001 FL147|| align=right|16,3|| align=right|2,218|| align=right|0,114|| align=right|5,29|| align=right|3,302||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108022)||2001 FO147|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,167|| align=right|1,75|| align=right|3,820||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108023)||2001 FH148|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,235|| align=right|12,93|| align=right|4,095||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108024)||2001 FF149|| align=right|15,9|| align=right|2,605|| align=right|0,204|| align=right|4,14|| align=right|4,203||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108025)||2001 FK149|| align=right|16,1|| align=right|2,647|| align=right|0,118|| align=right|6,80|| align=right|4,305||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108026)||2001 FL149|| align=right|15,8|| align=right|2,744|| align=right|0,090|| align=right|14,30|| align=right|4,545||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108027)||2001 FQ149|| align=right|16,0|| align=right|2,630|| align=right|0,175|| align=right|4,87|| align=right|4,264||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108028)||2001 FY149|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,132|| align=right|6,20|| align=right|3,461||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108029)||2001 FX150|| align=right|17,1|| align=right|2,225|| align=right|0,037|| align=right|2,58|| align=right|3,318||MBA||24. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108030)||2001 FQ151|| align=right|15,3|| align=right|2,518|| align=right|0,181|| align=right|11,22|| align=right|3,995||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108031)||2001 FC152|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,163|| align=right|6,03|| align=right|3,405||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108032)||2001 FJ153|| align=right|15,8|| align=right|2,209|| align=right|0,112|| align=right|5,05|| align=right|3,282||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108033)||2001 FQ153|| align=right|17,2|| align=right|2,308|| align=right|0,157|| align=right|7,02|| align=right|3,506||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108034)||2001 FR153|| align=right|15,0|| align=right|3,208|| align=right|0,035|| align=right|13,51|| align=right|5,746||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108035)||2001 FC154|| align=right|16,0|| align=right|2,560|| align=right|0,108|| align=right|1,29|| align=right|4,095||MBA||26. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108036)||2001 FK154|| align=right|14,1|| align=right|3,206|| align=right|0,109|| align=right|5,76|| align=right|5,741||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108037)||2001 FR154|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,232|| align=right|5,55|| align=right|3,623||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108038)||2001 FV154|| align=right|16,0|| align=right|2,604|| align=right|0,227|| align=right|4,31|| align=right|4,202||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108039)||2001 FY154|| align=right|13,7|| align=right|3,134|| align=right|0,109|| align=right|14,48|| align=right|5,547||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108040)||2001 FA155|| align=right|15,4|| align=right|2,429|| align=right|0,187|| align=right|11,75|| align=right|3,785||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108041)||2001 FD155|| align=right|16,4|| align=right|2,243|| align=right|0,115|| align=right|7,00|| align=right|3,358||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108042)||2001 FG155|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,173|| align=right|5,22|| align=right|3,325||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108043)||2001 FQ155|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,227|| align=right|5,38|| align=right|4,235||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108044)||2001 FW155|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,106|| align=right|11,81|| align=right|4,259||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108045)||2001 FX155|| align=right|14,8|| align=right|2,634|| align=right|0,066|| align=right|8,57|| align=right|4,273||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108046)||2001 FD156|| align=right|16,7|| align=right|2,419|| align=right|0,117|| align=right|1,92|| align=right|3,762||MBA||26. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108047)||2001 FC157|| align=right|16,1|| align=right|2,746|| align=right|0,102|| align=right|6,21|| align=right|4,551||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108048)||2001 FD157|| align=right|15,4|| align=right|2,431|| align=right|0,127|| align=right|6,38|| align=right|3,789||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108049)||2001 FE157|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,068|| align=right|9,76|| align=right|4,566||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108050)||2001 FK157|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,138|| align=right|5,22|| align=right|4,107||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108051)||2001 FO157|| align=right|15,8|| align=right|2,449|| align=right|0,154|| align=right|6,59|| align=right|3,832||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108052)||2001 FN158|| align=right|15,3|| align=right|2,545|| align=right|0,048|| align=right|11,58|| align=right|4,058||MBA||27. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108053)||2001 FO158|| align=right|17,7|| align=right|2,250|| align=right|0,175|| align=right|6,95|| align=right|3,375||MBA||27. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108054)||2001 FQ158|| align=right|16,1|| align=right|2,554|| align=right|0,149|| align=right|5,08|| align=right|4,081||MBA||27. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108055)||2001 FS158|| align=right|14,6|| align=right|2,607|| align=right|0,102|| align=right|10,77|| align=right|4,208||MBA||27. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108056)||2001 FL159|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,137|| align=right|13,90|| align=right|4,299||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108057)||2001 FN159|| align=right|16,6|| align=right|2,425|| align=right|0,124|| align=right|2,54|| align=right|3,776||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108058)||2001 FA160|| align=right|16,5|| align=right|2,526|| align=right|0,181|| align=right|3,09|| align=right|4,013||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108059)||2001 FF160|| align=right|16,3|| align=right|2,655|| align=right|0,186|| align=right|12,85|| align=right|4,326||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108060)||2001 FU160|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,202|| align=right|10,16|| align=right|4,080||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108061)||2001 FD161|| align=right|15,6|| align=right|2,449|| align=right|0,085|| align=right|8,65|| align=right|3,831||MBA||29. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108062)||2001 FG161|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,084|| align=right|3,64|| align=right|3,345||MBA||29. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108063)||2001 FV161|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,168|| align=right|3,31|| align=right|4,408||MBA||30. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108064)||2001 FY161|| align=right|14,4|| align=right|2,758|| align=right|0,095|| align=right|13,79|| align=right|4,579||MBA||30. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108065)||2001 FE162|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,257|| align=right|12,03|| align=right|4,300||MBA||30. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108066)||2001 FJ164|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,183|| align=right|2,56|| align=right|3,597||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108067)||2001 FO165|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,084|| align=right|5,14|| align=right|3,540||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108068)||2001 FY166|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,080|| align=right|5,56|| align=right|3,582||MBA||19. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108069)||2001 FB167|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,223|| align=right|9,54|| align=right|3,591||MBA||19. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108070)||2001 FC167|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,071|| align=right|7,51|| align=right|3,722||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108071)||2001 FS167|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,067|| align=right|15,73|| align=right|4,198||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108072)||2001 FN168|| align=right|15,8|| align=right|2,776|| align=right|0,035|| align=right|4,91|| align=right|4,625||MBA||22. března 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(108073)||2001 FZ168|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,193|| align=right|9,92|| align=right|5,548||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108074)||2001 FK169|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,209|| align=right|6,73|| align=right|3,411||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108075)||2001 FO169|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,108|| align=right|14,47|| align=right|5,111||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108076)||2001 FC170|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,059|| align=right|13,47|| align=right|4,158||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108077)||2001 FL170|| align=right|15,6|| align=right|2,534|| align=right|0,137|| align=right|16,57|| align=right|4,033||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108078)||2001 FO170|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,175|| align=right|7,72|| align=right|3,693||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108079)||2001 FV170|| align=right|17,1|| align=right|2,338|| align=right|0,197|| align=right|1,62|| align=right|3,574||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108080)||2001 FJ171|| align=right|14,9|| align=right|2,432|| align=right|0,214|| align=right|10,43|| align=right|3,793||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108081)||2001 FM171|| align=right|14,1|| align=right|2,631|| align=right|0,173|| align=right|32,66|| align=right|4,266||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108082)||2001 FX171|| align=right|14,6|| align=right|2,542|| align=right|0,129|| align=right|16,89|| align=right|4,052||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108083)||2001 FG172|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,116|| align=right|14,40|| align=right|4,151||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108084)||2001 FL172|| align=right|15,8|| align=right|2,210|| align=right|0,217|| align=right|26,78|| align=right|3,285||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108085)||2001 FP172|| align=right|14,6|| align=right|2,732|| align=right|0,280|| align=right|17,03|| align=right|4,515||MBA||25. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108086)||2001 FQ173|| align=right|16,7|| align=right|2,373|| align=right|0,217|| align=right|2,84|| align=right|3,655||MBA||21. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108087)||2001 FJ174|| align=right|16,9|| align=right|2,233|| align=right|0,181|| align=right|6,33|| align=right|3,336||MBA||19. března 2001||Uccle||T. Pauwels
|-
|(108088)||2001 FD175|| align=right|15,9|| align=right|2,251|| align=right|0,208|| align=right|6,54|| align=right|3,376||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108089)||2001 FE175|| align=right|14,6|| align=right|2,847|| align=right|0,140|| align=right|9,32|| align=right|4,804||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108090)||2001 FG176|| align=right|15,1|| align=right|2,793|| align=right|0,172|| align=right|9,96|| align=right|4,668||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108091)||2001 FR176|| align=right|13,5|| align=right|3,208|| align=right|0,095|| align=right|14,27|| align=right|5,746||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108092)||2001 FP177|| align=right|16,5|| align=right|2,466|| align=right|0,159|| align=right|1,33|| align=right|3,872||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108093)||2001 FX177|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,113|| align=right|14,88|| align=right|4,353||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108094)||2001 FO178|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,063|| align=right|15,57|| align=right|4,135||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108095)||2001 FD179|| align=right|13,9|| align=right|3,001|| align=right|0,028|| align=right|11,84|| align=right|5,198||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108096)||2001 FY183|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,179|| align=right|4,48|| align=right|3,796||MBA||25. března 2001||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(108097)||2001 FO184|| align=right|16,3|| align=right|2,773|| align=right|0,155|| align=right|5,43|| align=right|4,617||MBA||26. března 2001||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(108098)||2001 FH186|| align=right|14,7|| align=right|2,799|| align=right|0,142|| align=right|11,92|| align=right|4,681||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108099)||2001 FA187|| align=right|15,1|| align=right|2,787|| align=right|0,076|| align=right|12,49|| align=right|4,652||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108100)||2001 FG188|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,179|| align=right|13,98|| align=right|3,719||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108101)||2001 FM188|| align=right|15,1|| align=right|2,615|| align=right|0,067|| align=right|13,70|| align=right|4,229||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108102)||2001 FN188|| align=right|16,2|| align=right|2,572|| align=right|0,090|| align=right|13,67|| align=right|4,123||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108103)||2001 FY188|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,113|| align=right|16,09|| align=right|5,365||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108104)||2001 FM189|| align=right|15,4|| align=right|2,698|| align=right|0,035|| align=right|5,65|| align=right|4,431||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108105)||2001 FT189|| align=right|15,4|| align=right|2,721|| align=right|0,092|| align=right|2,28|| align=right|4,487||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108106)||2001 FY190|| align=right|16,6|| align=right|2,590|| align=right|0,157|| align=right|5,56|| align=right|4,168||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108107)||2001 FU191|| align=right|16,5|| align=right|2,344|| align=right|0,061|| align=right|2,49|| align=right|3,589||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108108)||2001 FA192|| align=right|16,7|| align=right|2,405|| align=right|0,197|| align=right|4,57|| align=right|3,729||MBA||22. března 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(108109)||2001 FP192|| align=right|16,0|| align=right|2,586|| align=right|0,154|| align=right|3,64|| align=right|4,158||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108110)||2001 FB194|| align=right|15,3|| align=right|2,768|| align=right|0,087|| align=right|4,98|| align=right|4,605||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108111)||2001 FY194|| align=right|14,9|| align=right|2,580|| align=right|0,216|| align=right|4,21|| align=right|4,143||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108112)||2001 FC195|| align=right|16,3|| align=right|2,467|| align=right|0,045|| align=right|3,22|| align=right|3,875||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108113)||2001 GK1|| align=right|14,1|| align=right|2,781|| align=right|0,199|| align=right|17,11|| align=right|4,636||MBA||14. dubna 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrand
|-
|(108114)||2001 GP1|| align=right|14,8|| align=right|2,665|| align=right|0,198|| align=right|10,85|| align=right|4,349||MBA||15. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108115)||2001 GA2|| align=right|15,3|| align=right|2,999|| align=right|0,178|| align=right|1,22|| align=right|5,194||MBA||13. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108116)||2001 GX2|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,104|| align=right|27,40|| align=right|4,180||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108117)||2001 GH3|| align=right|14,6|| align=right|2,428|| align=right|0,087|| align=right|23,60|| align=right|3,783||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108118)||2001 GA4|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,236|| align=right|32,33|| align=right|4,153||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108119)||2001 GS4|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,087|| align=right|15,53|| align=right|4,188||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108120)||2001 GT4|| align=right|13,9|| align=right|2,439|| align=right|0,257|| align=right|16,64|| align=right|3,808||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108121)||2001 GW4|| align=right|14,9|| align=right|3,020|| align=right|0,124|| align=right|11,02|| align=right|5,248||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108122)||2001 GX5|| align=right|15,1|| align=right|2,564|| align=right|0,089|| align=right|28,12|| align=right|4,104||MBA||14. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108123)||2001 GE6|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,049|| align=right|2,68|| align=right|4,179||MBA||14. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108124)||2001 GS6|| align=right|15,9|| align=right|2,560|| align=right|0,089|| align=right|6,15|| align=right|4,096||MBA||15. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108125)||2001 GW6|| align=right|15,5|| align=right|2,670|| align=right|0,164|| align=right|12,05|| align=right|4,362||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108126)||2001 GD7|| align=right|15,1|| align=right|2,530|| align=right|0,143|| align=right|9,10|| align=right|4,024||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108127)||2001 GQ7|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,157|| align=right|8,19|| align=right|4,113||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108128)||2001 GG8|| align=right|16,0|| align=right|2,598|| align=right|0,154|| align=right|6,61|| align=right|4,188||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108129)||2001 GK8|| align=right|16,6|| align=right|2,284|| align=right|0,107|| align=right|7,13|| align=right|3,452||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108130)||2001 GM8|| align=right|16,1|| align=right|2,297|| align=right|0,160|| align=right|7,09|| align=right|3,480||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108131)||2001 GT8|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,026|| align=right|14,20|| align=right|4,217||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108132)||2001 GO9|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,165|| align=right|6,65|| align=right|3,581||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108133)||2001 GS9|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,142|| align=right|13,95|| align=right|4,170||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108134)||2001 GT9|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,177|| align=right|13,10|| align=right|4,353||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108135)||2001 GW9|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,167|| align=right|26,72|| align=right|4,126||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108136)||2001 GX9|| align=right|16,8|| align=right|2,271|| align=right|0,091|| align=right|7,74|| align=right|3,421||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108137)||2001 GJ10|| align=right|16,6|| align=right|2,610|| align=right|0,170|| align=right|4,06|| align=right|4,215||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108138)||2001 GB11|| align=right|15,7|| align=right|2,467|| align=right|0,116|| align=right|2,89|| align=right|3,874||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108139)||2001 GL11|| align=right|14,9|| align=right|2,543|| align=right|0,260|| align=right|14,44|| align=right|4,054||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108140)||2001 HO|| align=right|15,5|| align=right|2,632|| align=right|0,209|| align=right|4,45|| align=right|4,269||MBA||16. dubna 2001||St. Veran||St. Veran
|-
|(108141)||2001 HB1|| align=right|15,8|| align=right|2,673|| align=right|0,202|| align=right|14,97|| align=right|4,370||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108142)||2001 HE1|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,111|| align=right|15,02|| align=right|5,418||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108143)||2001 HK1|| align=right|15,6|| align=right|2,753|| align=right|0,117|| align=right|12,79|| align=right|4,568||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108144)||2001 HM1|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,071|| align=right|5,95|| align=right|3,723||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108145)||2001 HT1|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,170|| align=right|1,67|| align=right|3,618||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108146)||2001 HU1|| align=right|16,9|| align=right|2,269|| align=right|0,223|| align=right|0,84|| align=right|3,418||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108147)||2001 HD2|| align=right|15,6|| align=right|2,267|| align=right|0,124|| align=right|4,10|| align=right|3,413||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108148)||2001 HE2|| align=right|14,3|| align=right|2,690|| align=right|0,137|| align=right|13,12|| align=right|4,410||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108149)||2001 HG2|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,206|| align=right|4,87|| align=right|4,191||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108150)||2001 HK2|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,156|| align=right|5,03|| align=right|4,391||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108151)||2001 HM2|| align=right|15,9|| align=right|2,597|| align=right|0,172|| align=right|4,96|| align=right|4,185||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108152)||2001 HO2|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,165|| align=right|13,34|| align=right|4,199||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108153)||2001 HR2|| align=right|15,9|| align=right|2,723|| align=right|0,022|| align=right|1,06|| align=right|4,493||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108154)||2001 HK3|| align=right|15,7|| align=right|2,550|| align=right|0,208|| align=right|2,14|| align=right|4,072||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108155)||2001 HB4|| align=right|14,6|| align=right|2,677|| align=right|0,024|| align=right|12,00|| align=right|4,379||MBA||18. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108156)||2001 HM4|| align=right|16,5|| align=right|2,465|| align=right|0,144|| align=right|3,59|| align=right|3,870||MBA||17. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108157)||2001 HY4|| align=right|15,5|| align=right|2,578|| align=right|0,172|| align=right|13,91|| align=right|4,137||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108158)||2001 HE5|| align=right|15,4|| align=right|2,655|| align=right|0,199|| align=right|4,21|| align=right|4,325||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108159)||2001 HG5|| align=right|16,7|| align=right|2,361|| align=right|0,162|| align=right|1,70|| align=right|3,628||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108160)||2001 HK5|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,122|| align=right|11,96|| align=right|4,065||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108161)||2001 HV5|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,089|| align=right|8,37|| align=right|4,592||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108162)||2001 HY5|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,093|| align=right|6,61|| align=right|3,435||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108163)||2001 HA6|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,087|| align=right|15,42|| align=right|4,185||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108164)||2001 HD6|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,189|| align=right|13,50|| align=right|4,231||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108165)||2001 HH6|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,113|| align=right|7,31|| align=right|4,108||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108166)||2001 HO7|| align=right|16,9|| align=right|2,358|| align=right|0,253|| align=right|2,61|| align=right|3,620||MBA||21. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108167)||2001 HF8|| align=right|16,1|| align=right|2,664|| align=right|0,089|| align=right|2,68|| align=right|4,347||MBA||18. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108168)||2001 HG8|| align=right|16,5|| align=right|2,581|| align=right|0,152|| align=right|2,79|| align=right|4,147||MBA||18. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108169)||2001 HL8|| align=right|16,4|| align=right|2,554|| align=right|0,107|| align=right|6,60|| align=right|4,080||MBA||21. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108170)||2001 HG9|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,131|| align=right|14,09|| align=right|4,102||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108171)||2001 HQ9|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,095|| align=right|4,24|| align=right|4,113||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108172)||2001 HC10|| align=right|15,3|| align=right|2,684|| align=right|0,210|| align=right|12,11|| align=right|4,396||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108173)||2001 HB11|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,150|| align=right|13,39|| align=right|4,303||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108174)||2001 HH11|| align=right|15,9|| align=right|2,647|| align=right|0,144|| align=right|1,99|| align=right|4,307||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108175)||2001 HD12|| align=right|16,2|| align=right|2,448|| align=right|0,127|| align=right|2,14|| align=right|3,829||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108176)||2001 HK12|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,128|| align=right|1,29|| align=right|3,339||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108177)||2001 HW12|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,127|| align=right|1,81|| align=right|3,441||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108178)||2001 HZ12|| align=right|16,4|| align=right|2,301|| align=right|0,094|| align=right|7,55|| align=right|3,489||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108179)||2001 HK13|| align=right|15,6|| align=right|2,596|| align=right|0,031|| align=right|8,80|| align=right|4,181||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108180)||2001 HM13|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,212|| align=right|1,57|| align=right|3,803||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108181)||2001 HV13|| align=right|16,6|| align=right|2,212|| align=right|0,147|| align=right|3,50|| align=right|3,290||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108182)||2001 HY13|| align=right|16,3|| align=right|2,171|| align=right|0,265|| align=right|7,20|| align=right|3,197||MBA||23. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108183)||2001 HG14|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,219|| align=right|2,06|| align=right|3,640||MBA||23. dubna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(108184)||2001 HH15|| align=right|16,3|| align=right|2,236|| align=right|0,218|| align=right|5,05|| align=right|3,343||MBA||23. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108185)||2001 HK15|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,116|| align=right|5,43|| align=right|3,710||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108186)||2001 HX15|| align=right|14,3|| align=right|2,776|| align=right|0,297|| align=right|9,74|| align=right|4,625||MBA||24. dubna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(108187)||2001 HF16|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,149|| align=right|2,45|| align=right|3,338||MBA||23. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108188)||2001 HH16|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,150|| align=right|7,77|| align=right|4,121||MBA||23. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108189)||2001 HK16|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,184|| align=right|12,75|| align=right|4,042||MBA||23. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108190)||2001 HL16|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,174|| align=right|6,66|| align=right|3,608||MBA||23. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108191)||2001 HK17|| align=right|16,4|| align=right|2,467|| align=right|0,156|| align=right|7,26|| align=right|3,874||MBA||24. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108192)||2001 HQ17|| align=right|16,2|| align=right|2,544|| align=right|0,160|| align=right|2,72|| align=right|4,058||MBA||24. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108193)||2001 HS17|| align=right|16,3|| align=right|2,695|| align=right|0,206|| align=right|3,31|| align=right|4,425||MBA||24. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108194)||2001 HF18|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,277|| align=right|21,20|| align=right|4,223||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108195)||2001 HK18|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,198|| align=right|28,29|| align=right|4,298||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108196)||2001 HW20|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,130|| align=right|5,50|| align=right|4,296||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108197)||2001 HQ21|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,210|| align=right|2,11|| align=right|3,383||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108198)||2001 HS21|| align=right|15,9|| align=right|2,703|| align=right|0,136|| align=right|5,66|| align=right|4,443||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108199)||2001 HX21|| align=right|13,7|| align=right|2,560|| align=right|0,176|| align=right|13,43|| align=right|4,095||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108200)||2001 HY21|| align=right|17,3|| align=right|2,255|| align=right|0,137|| align=right|2,14|| align=right|3,385||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108201)||2001 HJ22|| align=right|14,4|| align=right|2,696|| align=right|0,212|| align=right|4,54|| align=right|4,427||MBA||27. dubna 2001||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(108202)||2001 HO22|| align=right|15,9|| align=right|2,592|| align=right|0,102|| align=right|2,62|| align=right|4,173||MBA||25. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108203)||2001 HT22|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,226|| align=right|14,10|| align=right|4,080||MBA||26. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108204)||2001 HX22|| align=right|16,2|| align=right|2,260|| align=right|0,131|| align=right|8,04|| align=right|3,396||MBA||26. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108205)||2001 HF23|| align=right|15,6|| align=right|2,522|| align=right|0,041|| align=right|7,65|| align=right|4,004||MBA||26. dubna 2001||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(108206)||2001 HP23|| align=right|16,0|| align=right|2,759|| align=right|0,093|| align=right|1,18|| align=right|4,583||MBA||26. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108207)||2001 HJ26|| align=right|16,5|| align=right|2,652|| align=right|0,054|| align=right|5,75|| align=right|4,318||MBA||27. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108208)||2001 HS27|| align=right|16,7|| align=right|2,275|| align=right|0,174|| align=right|1,14|| align=right|3,432||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108209)||2001 HS28|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,174|| align=right|5,92|| align=right|3,546||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108210)||2001 HC29|| align=right|15,8|| align=right|2,574|| align=right|0,193|| align=right|4,21|| align=right|4,130||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108211)||2001 HL29|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,122|| align=right|7,11|| align=right|3,343||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108212)||2001 HX29|| align=right|16,5|| align=right|2,231|| align=right|0,147|| align=right|2,09|| align=right|3,332||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108213)||2001 HR30|| align=right|15,4|| align=right|2,569|| align=right|0,258|| align=right|5,35|| align=right|4,116||MBA||26. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108214)||2001 HW30|| align=right|15,6|| align=right|2,729|| align=right|0,083|| align=right|7,46|| align=right|4,508||MBA||26. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108215)||2001 HX30|| align=right|16,8|| align=right|2,242|| align=right|0,083|| align=right|6,37|| align=right|3,357||MBA||26. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108216)||2001 HA31|| align=right|16,1|| align=right|2,555|| align=right|0,236|| align=right|5,51|| align=right|4,083||MBA||27. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108217)||2001 HN31|| align=right|14,7|| align=right|2,689|| align=right|0,028|| align=right|15,77|| align=right|4,408||MBA||26. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108218)||2001 HR31|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,254|| align=right|11,07|| align=right|3,510||MBA||26. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108219)||2001 HO32|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,067|| align=right|9,69|| align=right|4,189||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108220)||2001 HX32|| align=right|16,9|| align=right|2,378|| align=right|0,192|| align=right|1,62|| align=right|3,667||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108221)||2001 HS33|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,100|| align=right|5,10|| align=right|4,279||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108222)||2001 HV34|| align=right|16,9|| align=right|2,358|| align=right|0,208|| align=right|2,59|| align=right|3,621||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108223)||2001 HX34|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,196|| align=right|1,49|| align=right|3,628||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108224)||2001 HB35|| align=right|15,6|| align=right|2,227|| align=right|0,177|| align=right|8,58|| align=right|3,324||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108225)||2001 HR35|| align=right|15,2|| align=right|2,792|| align=right|0,145|| align=right|13,50|| align=right|4,665||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108226)||2001 HT35|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,238|| align=right|2,11|| align=right|4,140||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108227)||2001 HY36|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,156|| align=right|10,69|| align=right|4,230||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108228)||2001 HN37|| align=right|15,3|| align=right|2,593|| align=right|0,126|| align=right|11,68|| align=right|4,174||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108229)||2001 HW37|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,111|| align=right|12,10|| align=right|4,347||MBA||29. dubna 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(108230)||2001 HP38|| align=right|16,2|| align=right|2,657|| align=right|0,035|| align=right|4,20|| align=right|4,331||MBA||26. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108231)||2001 HT38|| align=right|16,9|| align=right|2,189|| align=right|0,183|| align=right|4,18|| align=right|3,237||MBA||26. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108232)||2001 HF39|| align=right|16,5|| align=right|2,582|| align=right|0,044|| align=right|1,19|| align=right|4,149||MBA||26. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108233)||2001 HT39|| align=right|16,9|| align=right|2,444|| align=right|0,149|| align=right|2,15|| align=right|3,820||MBA||26. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108234)||2001 HO40|| align=right|15,2|| align=right|2,463|| align=right|0,179|| align=right|15,26|| align=right|3,864||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108235)||2001 HS40|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,149|| align=right|12,19|| align=right|4,397||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108236)||2001 HU40|| align=right|15,8|| align=right|2,622|| align=right|0,192|| align=right|13,71|| align=right|4,246||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108237)||2001 HL41|| align=right|15,7|| align=right|2,643|| align=right|0,135|| align=right|14,51|| align=right|4,296||MBA||30. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108238)||2001 HP41|| align=right|14,6|| align=right|2,735|| align=right|0,158|| align=right|25,23|| align=right|4,521||MBA||30. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108239)||2001 HT42|| align=right|16,2|| align=right|2,438|| align=right|0,075|| align=right|6,57|| align=right|3,806||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108240)||2001 HE44|| align=right|16,6|| align=right|2,328|| align=right|0,110|| align=right|1,79|| align=right|3,551||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108241)||2001 HG44|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,109|| align=right|3,77|| align=right|4,087||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108242)||2001 HQ44|| align=right|16,5|| align=right|2,243|| align=right|0,116|| align=right|6,38|| align=right|3,358||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108243)||2001 HU44|| align=right|16,0|| align=right|2,458|| align=right|0,105|| align=right|2,02|| align=right|3,852||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108244)||2001 HX44|| align=right|15,0|| align=right|2,704|| align=right|0,025|| align=right|4,16|| align=right|4,445||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108245)||2001 HC45|| align=right|14,0|| align=right|3,017|| align=right|0,106|| align=right|10,32|| align=right|5,238||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108246)||2001 HK45|| align=right|16,0|| align=right|2,267|| align=right|0,106|| align=right|5,92|| align=right|3,412||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108247)||2001 HM45|| align=right|15,5|| align=right|2,987|| align=right|0,202|| align=right|3,39|| align=right|5,161||MBA||16. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108248)||2001 HS45|| align=right|14,5|| align=right|2,768|| align=right|0,136|| align=right|14,95|| align=right|4,603||MBA||17. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108249)||2001 HY45|| align=right|17,1|| align=right|2,160|| align=right|0,112|| align=right|5,73|| align=right|3,173||MBA||17. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108250)||2001 HH46|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,040|| align=right|6,60|| align=right|3,424||MBA||17. dubna 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek